Woswyschenka () ist ein russischer Ortsname:
 Woswyschenka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Groß Kummeln, 1938–1946 Großkummen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Woswyschenka (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo